Le petit aigle (ou anciennement petit-aigle) est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 70 × 94 cm. Il fait partie de la vingtaine de formats de tradition française dont l'AFNOR a normalisé les dimensions, à côté des formats internationaux définis par la norme ISO 216. Ces formats traditionnels tirent leur nom des filigranes qui les caractérisaient autrefois.

Le petit-aigle est un format adapté aux cartes et plans ; il est un peu plus petit que le grand-aigle qui a été utilisé pour les feuilles des plans cadastraux.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Grand aigle (format de papier)

Aigle, petit